Das Baseballturnier der Asienspiele 2006 fand vom 29. November bis zum 7. Dezember statt. Es wurde als reines Rundenturnier ohne K.-o.-Phase ausgetragen. Die Spiele fanden alle im Al-Rayyan Sports Club statt, es nahmen 6 Nationen teil.

Ergebnisse

Medaillengewinner

Weblinks

Einzelnachweise 

Baseball
Baseball 2006
Sportveranstaltung in ar-Rayyan (Gemeinde)
Baseball (Katar)